Vize kan syfta på:

 VIZE (musikgrupp) – en tysk DJ-, electro- och houseduo bildad 2018

Geografi

Antarktis 

 Vize (ö), 
 Gora Vize, berg, 
 Vize (udde),

Turkiet 

 Vize, Kırklareli, ort, Kırklareli äldre namn  Bizya eller Bizye 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar